La quarantaine est le fait de mettre à l'écart des personnes, des animaux, ou des végétaux durant une certaine période. Cela peut faire référence à :

Toponymes 
 Quartier de La Quarantaine, situé à Beyrouth-Est, au Liban ;

Cinéma 
 Quarantaine (Cserepek), film hongrois d'István Gaál sorti en 1981 ;
 La Quarantaine, film québécois d'Anne Claire Poirier sorti en 1982 ;
 En quarantaine, film américain sorti en 2008 ;
En quarantaine 2, film américain sorti en 2011 et faisant suite au film ci-dessus.

Littérature 
 La Quarantaine, roman de J. M. G. Le Clézio publié chez Gallimard en 1995 ;
 Quarantaine, premier tome de la série de comics .

Télévision 
 Quarantaine, 13 épisode de la 4 saison de  ;
 En quarantaine, titre d'un épisode de la Saison 7 de la série télévisée américaine  House.